Parainocellia är ett släkte av halssländor. Parainocellia ingår i familjen reliktsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Reliktsländor
Parainocellia